John Cooke (aanklager) (1608-1660), Engels aanklager
 John Cooke (piraat) (+1683), Engels piraat
 John Cooke (roeier) (1937-2005), Amerikaans roeier
 John Cooke (rechter) (1944-2022), Iers rechter bij het Gerecht van de Europese Unie
 John Cooke (militair) (1762-1805), Brits marine-officer die omkwam bij de Slag bij Trafalgar
 John Cooke (coureur) (?-1927), coureur die omkwam tijdens de Isle of Man TT in 1927
 John Cooke (atleet), Brits atleet
 John Cooke (voetballer) (1962), Engels voetballer